Il singolare del torneo di tennis Brest Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Johan Van Herck che ha battuto in finale Sébastien Grosjean 4-6, 6-2, 6-4.

Teste di serie

 Guillaume Raoux (secondo turno)
 Byron Black (quarti di finale)
 Richard Fromberg (primo turno)
 Lionel Roux (quarti di finale)

 Johan Van Herck (Campione)
 Kenneth Carlsen (semifinali)
 Justin Gimelstob (primo turno)
 Marcos Ondruska (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brest Challenger 1997